Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Tat'jana Puček che hanno battuto in finale Li Ting e Sun Tiantian 6-3, 7-60.

Teste di serie 

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (quarti di finale)
 Emmanuelle Gagliardi /  Angelique Widjaja (semifinali)

 Li Ting /  Sun Tiantian (finale)
 Julija Bejhel'zymer /  Tat'jana Puček (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2003